Змагання з легкої атлетики входять до офіційної програми кожної Літньої універсіади, які проводяться Міжнародною федерацією університетського спорту, починаючи з 1957.

Передісторія 

Історія університетського спорту розпочалася 1905 року, коли у США пройшли перші міжнародні змагання серед студентів.

1919 року була створена . Під егідою цієї організації 1923 року відбулися перші Світові ігри студентів у Парижі. Починаючи з 1947, проведенням міжнародних змагань серед студентів став опікуватись Міжнародний союз студентів. До 1959 року вони проходили під різними назвами («Літній студентський чемпіонат світу», «Міжнародні університетські ігри», «Літній міжнародний університетський спортивний тиждень» тощо).

Починаючи з 1959, під егідою Міжнародної федерації університетського спорту проводяться сучасні Універсіади, у програмі яких основним видом спорту є легка атлетика.

Формат 

У змаганнях беруть участь легкоатлети, які представляють країни-члени Міжнародної федерації університетського спорту.

До участі у змаганнях від кожної країни допускаються легкоатлети віком 18-25 років, які виконали встановлені кваліфікаційні нормативи та які є студентами закладів вищої освіти або отримали диплом про його закінчення у рік проведення Універсіади чи у рік, що передує року її проведення.

Програма змагань максимально наближена до олімпійської за виключенням дисципліни ходьби на 50 (зараз — 35) кілометрів (програма Універсіад включає лише 20-кілометрову дистанцію ходьби), а також того, що замість марафонського бігу спортсмени долають дистанцію вдвічі менше. Крім цього, на Універсіадах вручаються окремі комплекти нагород у напівмарафоні та ходьбі на 20 км за підсумками командного заліку).

Змагання

Медальний залік

Примітки

Джерела 

 Сторінка змагань з легкої атлетики  на сайті Міжнародної федерації університетського спорту 
 
  

Змагання на літніх Універсіадах